LAssociació Internacional de Meteoròlegs als Mitjans de Comunicació és una entitat que té com a funció representar les opinions dels comunicadors del temps d'arreu del món, a la vegada de transmetre aquestes opinions a altres òrgans i garantir una mateixa veu per part dels organismes de radiodifusió en els debats sobre el subministrament de la informació meteorològica.

Per a donar pas a aquesta tasca l'IABM ha entrat en diàleg amb organismes com l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), EUMETSAT i ECOMET. El 1998 l'IABM fou reconeguda com una entitat consultiva amb l'OMM, un estat que li confereix el poder de contactar amb els més alts nivells dins de la meteorologia.

Els membres de l'IABM participen activament amb equips d'experts i grups de tasques que presenten informes a l'OMM.

Els objectius principals de l'associació són:
 millorar la situació de la meteorologia en els mitjans de tot el món
 representar les opinions dels comunicadors del temps i transmetre aquestes a altres òrgans,
 garantir que els organismes de radiodifusió meteorològica tingui veu en els debats referents al subministrament d'informació meteorològica,
 establir i mantenir un registre dels membres com a recurs per als que estiguin dins de l'associació,
 promoure i organitzar conferències, seminaris per a difondre la meteorologia en els mitjans de comunicació.

Els membres que la conformen
El nombre de membres que l'Associació proposa tenir registrats és de 1000 però excepcionalment es podrà ampliar aquest nombre. Els membres poden ser de tres tipus:
 membre de ple dret obert a les persones que es dediquen principalment a la meteorologia o a la radiodifusió que emeten amb regularitat, ja sigui a través de la radio o de la televisió, 
 membres associats obert a persones que donen suport o estan interessats a emetre la meteorologia, però no es dediquen a l'emissió meteorològica com a la seva principal ocupació. També poden ser membres associats les persones que participen en la publicació de material meteorològic.
 membres empresaris obert a organitzacions, empreses o corporacions involucrades al subministrament de dades i serveis de suport a la meteorologia en els mitjans audiovisuals.

Breu història 
La idea de crear l'organització internacional de meteoròlegs als mitjans de comunicació era ficar en conjunt les opinions dels que participen de la indústria de la meteorologia dins dels mitjans de comunicació. La idea d'una organització es plantejà per primera vegada al International Weatherman's Festival celebrat a París al districte de Issy-Les-Moulineax el 1993.

Durant el festival de l'any 1993 els organitzadors van donar una targeta a cada participant que els autoritzava com a membres de "World Weatherman Association".

L'any 1994 durant la reunió anual del World Weatherman Association els participants van demanar una còpia dels estatuts i els reglaments. En els fons molta gent considerava que la iniciativa i la direcció de l'associació havia d'estar dirigida per aquells membres que realment treballaven en la indústria de la comunicació.

El novembre de 1994, en una reunió celebrada a Gran Canaria, 25 membres fundadors es reuniren i decidiren formar International Association of Broadcast Meteorology.

Durant la reunió fundacional es van adonar que la creació de l'associació representava un dels majors desafiaments al que s'enfrontava la indústria dels mitjans audiovisuals que a la vegada estava essent examinada per l'Organització Meteorològica Mundial. La resolució es va programar al Congrés de l'OMM celebrat a Ginebra el mes de juny de 1995.

El gran problema al que s'enfrontava la nova associació era ficar una mica d'ordre i establir unes bases comunes per a les dades meteorològiques que s'intercanviaven amb el National Met Services (NMSs). Hi havia dues grans posicions: per una banda els EUA on la base de dades d'informació meteorològica s'intercanviava lliurement i el valor afegit s'afegia per a la millora i la distribució. Per l'altra banda hi havia la posició europea encapçalada pels anglesos, francesos i alemanys NMs que volien que les dades estiguessin lligades a diferents barems de preus. Al centre hi havia la posició de països emergents que s'enfrontaven al temor del tancament de l'accés de dades per part dels seus governs i serveis locals, perdent així la connexió internacional.

Hi havia un clar risc a l'anarquia. Els membres fundadors es preocupaven pel fet que ells tenien una clara responsabilitat vers als seus teleespectadors i oients d'oferir-los una àmplia gamma de serveis i que qualsevol canvi en les dades afectés el contingut de les seves emissions i qualsevol augment dels costos haurien de ser sufragats per les empreses de radiodifusió.

De tots aquests debats en sorgí una visió més àmplia de no només proporcionar una veu per a la indústria en aquests debats internacionals, sinó també proporcionar un marc per a desenvolupar i fomentar les emissions meteorològiques i compartir i difondre informació. En la pràctica s'observà que la major part dels qui participaven en la indústria treballaven en uns entorns on es trobaven una mica aïllats i privades d'informació. Era important que l'Associació fos vertaderament representativa de la indústria. La composició estaria oberta a qualsevol persona del món: periodistes i meteoròlegs.

No hi ha hagué cap dubte en la necessitat de crear l'associació, la proximitat del proper congrés de l'OMM feu avançar força la primera constitució. En el projecte fundacional s'acordaren objectius i un petit grup de treball que fou nomenat a partir dels membres assistents en la reunió del 75è aniversari de la Societat Meteorològica Americana (AMS) celebrada a Dallas el gener de 1995.

El grup de treball col·laborà en diferents projectes entre els quals hi havia la constitució d'una estructura organitzativa i en discutiren una composició i unes finances. També van ser força importants a partir d'aleshores els contactes que s'establiren amb l'AMS, el director de l'American MNs i els funcionaris de l'OMM per a informar-los de la recent creació de l'Associació.

El dijous 9 de març de 1995 els membres fundadors es tornaven a reunir per acordar formalment la creació d'una associació limitada registrada a Irlanda sota el títol de l'Associació Internacional de Meteorologia en els Mitjans audiovisuals.

Comité 
 President – Claire Martin
 vicepresident – Tomàs Molina
 Secretari honorari – John Teather
 Tresorer – Gerarld Fleming
 Secretaria de membres: Inge Niedek
 Secretari de publicacions – Bill Giles

Membres 
 Paul Gross
 Dieter Walch
 Tammy Garrison
 Gemma Puig
 Steve Quao
 Yashikazu Idesako

Enllaços externs 
 International Association of Broadcast Meteorology 
 Meetings  
 Articles publicats  
 Membres  
 Membres corporatius  

Meteoròlegs
Mitjans de comunicació